Chivay (district), een district in de Peruaanse provincie Caylloma
 Chivay (plaats), een dorp in de Peruaanse provincie Caylloma